Miejscowości w USA:
 Norridgewock – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Norridgewock – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Norridgewock (ang. Norridgewock Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset